Slave to the Grind () — второй студийный альбом группы Skid Row, вышедший 11 июня 1991 года, первый альбом в жанре хэви-метал, который дебютировал на первой строчке Billboard 200 после создания системы Nielsen SoundScan. На конец 1996 года в мире было продано 4 миллиона копий альбома.

Вышло две версии альбома: оригинальная и «чистая» (цензурированная). В чистой версии песня «Get the Fuck Out» заменена на более безобидную «Beggar’s Day».

Обложка представляет собой ремейк картины Караваджо «Погребение святой Луции», выполненный художником Дэвидом Бъёрком — отцом вокалиста группы Себастьяна Баха.

Список композиций

Участники записи 
 Себастьян Бах (Sebastian Bach; настоящее имя Себастьян Бьёрк, Bierk) — вокал
 Дэйв «Снэйк» Сабо (Dave «The Snake» Sabo) — гитара
 Скотти Хилл (Scottie Hill) — гитара
 Рэйчел Болан (Rachel Bolan) — бас
 Роб Аффузо (Rob Affuso) — ударные

Чарты

Альбом

Синглы

Примечания 

Альбомы Skid Row
Альбомы Atlantic Records
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200